WWE Classics on Demand, é um serviço que foi criado pela WWE para a venda de vídeos e eventos transmitidos ao vivo para o mundo inteiro.

WWE